Söderskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderskär, del av Innerskär (nordväst Brändö, Åland), 
 Söderskär, Ekenäs, ö i Raseborg i Nyland, 
 Söderskär, Kyrkslätt, öar i Porkala udds naturskyddsområde i Nyland, 
 Söderskär, fyr och fågelreservat i Borgå i Nyland, 
 Söderskär, Lovisa, ö strax väster om Östra Finska vikens nationalpark i Nyland,

Se även
Söderskäret
Söderskären
Norrskär